Carole Hughes est un nom pouvant désigner :

 Carol Hughes (1910-1995), actrice américaine ;
 Carol Hughes (née en 1958), femme politique canadienne en Ontario ;
  (née en 1961), auteure britannique pour enfants ;
 Carol Hughes, veuve du poète anglais Ted Hughes.

Voir aussi 
 
 

Hughes, Carol